Schreibkreide bezeichnet:

 in der Geologie einen besonders mürben, sehr feinkörnigen Kalkstein, siehe Kreide (Gestein)
 in gewerblich Zusammenhängen das Produkt Tafelkreide

Siehe auch:
 Pastellkreide